

Patronyme 

 Bernard Blier (1916-1989), acteur français
 Bertrand Blier (1939-), fils du précédent, réalisateur, acteur et dialoguiste français

Toponyme 
Blier est un hameau de la commune d'Érezée en Belgique.

Homonymie de patronyme